Новое Каширово () — село в Альметьевском районе Татарстана, административный центр Новокашировского сельского поселения.

География 
Село находится на реке Урсала (правый приток р. Степной Зай), в 25 км к северо-востоку от города Альметьевск.

История 
Основано не позднее 1746 г. переселенцами из села Старое Каширово. До 1860 годов население села в сословном плане делилось на башкир-вотчинников, тептярей и государственных крестьян.

По 2-й ревизии (1747 г.) в деревне "Новой Кашир, в вершине речки Большой Урсалы"  были учтены 3  души муж.пола "иноверцев татар"  и 32 души муж. пола ясачных татар.  Судя по  материалам 3-й ревизии (1762 г.) здесь проживали 3 души ясачных татар,  а  также 43 души муж. пола бывших ясачных татар, перешедших в тептярское сословие  и входивших в команду старшины Есупа (Юсупа) Надырова. Во время 4-й ревизии (1782 г.), материалы которой сохранились не полностью, в деревне "Ново Кашировой"  были учтены 2 души муж. пола ясачных татар, а также 43 души  тептярей команды старшины Юсупа Надырова. В 1834 году проживали 669 башкир Юрмийской волости и 204 тептяря, а в 1856 году — 855 башкир, 477 тептярей и 7 государственных крестьян. Согласно «Сведениям земского учета 1900–1901 гг.» в 401 дворе учтены 2021 башкира и 1023 тептяря, кроме это в 4-х дворах зафиксированы татары и в 3-х — русские.

Основными  занятиями населения являлись земледелие и скотоводство, были распространены санный промысел, торговля. По сведениям
1764 г., в селе функционировали 3 мельницы-мутовки,
в 1795 г. — мечеть, в 1859 г. — 2 мечети и кузница,
в 1896 г. — 3 мечети, 3 мектеба, 3 водяные мельницы
(1889, 1896, 1897 гг.), 2 кузницы, 5 бакалейных лавок.
В селе действовали 4 соборные мечети: первая построена
в 1783 г. (в 1883 г. перестроена, в 1850 г. при ней открыт
мектеб), вторая построена в 1795 г. (в 1856 и 1912 гг. перестраивалась, в 1880-х гг. при ней открыт мектеб),
третья мечеть открыта в 1902 г. (в 1903 г. при ней открыт
мектеб), четвёртая открыта около 1920 г. В этот период
земельный надел сельской общины составлял 4184 десятин.
 
По сведениям переписи 1897 года, в деревне Ново-Каширов Бугульминского уезда Самарской губернии проживали 2838 человек (1452 мужчины, 1386 женщин), в том числе 2827 мусульман.

До 1920 года село входило в Урсалинскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии. С 1920 г. в составе Бугульминского кантона ТАССР. С 10.8.1930 г. в Альметьевском районе. Ныне центр Новокашировского сельского поселения.

В селе работал колхоз им. Ворошилова. . Жители занимаются полеводством, молочным скотоводством.

Население

Известные уроженцы 
Р.Ф. Абубакиров (р. 1959) — глава Альметьевского муниципального района (2001–2011 гг.), депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 6-го созыва (2011 г.), заслуженный строитель РТ, почётный гражданин Альметьевского муниципального района. 
Э.И. Мукминова (1924–2009) — поэтесса, заслуженный работник культуры РТ, на здании школы в её честь установлена мемориальная доска.

Социальная инфраструктура 
В 1953 г. в селе открыта средняя школа (в 1974 г. построено новое здание).
В 1962 г. открыта школа-интернат для детей из малообеспеченных и многодетных семей, в 1977 г. преобразована во вспомогательную школу-интернат, в 1985 г. — во вспомогательную школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,в 2000 г. — в санаторную школу-интернат. В селе действуют 2 детских сада (с 1938 и 1958 гг.), дом культуры (с 1962 г., с 2016 г. в здании многофункционального центра), библиотека,  врачебная амбулатория (с 1956 г.), 2 мечети. При доме культуры работают: вокальный ансамбль «Сомбель» (с 1985 г.), фольклорный ансамбль «Сунмэс йорэклэр» (с 1990 г.), народный театр (с 1995 г., с 2007 г. — народный, основатель — Г.М.Нигматуллина), хореографические коллективы «Яшлек» (с 1995 г.) и «Бэлэкэчлэр» (с 2002 г.).

Примечания

Источники 
 https://tatarica.org/application/files/1316/0837/6920/NP_1.pdf 
 http://www.ite.antat.ru/articles/punkt_n/n_186.shtml 
 Новое Каширово//Населенные пункты Республики Татарстан: Иллюстрированная энциклопедия. — Казань, 2018. — Т.1. — сс. 348-349
  Татары Уфимского уезда (материалы переписей населения 1722–1782 гг.): справочное издание / Р.Р.Исхаков. — Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-94981-351-5.

Населённые пункты Альметьевского района